Detta är en lista över Mauritius presidenter.

Mauritius presidenter, Lista över
Listor med anknytning till Mauritius